Ledamöterna invaldes vid valet 20 september 1970 vilket även var det första valet till enkammarriksdagen efter att tvåkammarriksdagen avskaffats. I hela riket avgavs 4 974 080 röster, varav Moderaterna fick 573 811 röster (11,5%), Centerpartiet 990 921 (19,9%), Folkpartiet 806 893 (16,2%), Arbetarepartiet Socialdemokraterna 2 256 581 (45,4%), Vänsterpartiet kommunisterna 236 653 (4,8%), Kristen demokratisk samling 89 770 (1,8%) och Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 21 232 (0,4%). Moderaterna fick 41 mandat, Centerpartiet 71, Folkpartiet 58, Socialdemokraterna 163 och vpk 17. Kristen demokratisk samling och Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna nådde inte över spärrgränsen.

Källor 
Tidens Kalender 1971: almanack och uppslagsbok. Stockholm: Tidens förlag, 1970, sid. 226–255.

Politik i Sverige 1971
Politik i Sverige 1972
Politik i Sverige 1973
1971-1973